9962 Pfau, asteroide della fascia principale
 Ruth Pfau (1929-2017), suora tedesca
 Pfaueninsel
 Pfauen

Altri progetti